Звездови́к четырёхло́пастный () — вид грибов, входящий в род  семейства .

Описание 
Молодые плодовые тела подземные, почти шаровидные или сплюснутые, со вросшими частицами опада. При раскрывании экзоперидий звездообразно разрывается на 4—5(6) лучей, 1—4(6) см в высоту. Лучи не гигроскопичные, прямостоячие, «сводами» приподнимающие эндоперидий над землёй, широкие, с загнутыми вовнутрь краями. При распрямлении экзоперидий до 9 см в диаметре. Мицелиальный слой экзоперидия с врастающими частицами опада, с внутренней стороны беловатый, долговечный. Волокнистый слой (между мицелиальным внутренним) кожистый до пленчатого, со стороны эндоперидия сначала покрытый псевдопаренхиматозным слоем, затем обнажающийся и белый, со стороны мицелиального слоя беловатый, блестящий, затем становится грязно-коричнево-белым. Внутренний (псевдопаренхиматозный) слой (покрывающий экзоперидий со стороны, скрытой у молодых плодовых тел, затем показывающейся) сначала беловатый, затем темнеет до буроватого или серо-буроватого, изредка розоватый, с возрастом растрескивается.

Эндоперидий, окружающий глебу, приподнят над «звездой» на ножковидном отростке, шаровидный или приплюснутый, около 0,7—1 см в диаметре. Перистом чётко ограниченный, дисковидный или конический.

Споры в массе тёмно-коричневые, шаровидной формы, с мелкобородавчатой поверхностью, 5,5—6,3 мкм в диаметре (включая орнамент). Гифы капиллиция толстостенные, 3—6 мкм толщиной, с утончёнными концами, желтовато-коричневые.

Пищевого значения не имеет, считается несъедобным грибом.

Сходные виды 
  — североамериканский вид, отличается ещё меньшими размерами, появляется зимой и весной, произрастает на покрытом мхом валеже хвойных и лиственных деревьев.
  — отличается не сводчатым экзоперидием с большим количеством лучей.
  — отличается большими размерами плодовых тел, более чётко ограниченным перистомом и более мелкими спорами.
  — африканский вид, отличается бороздчатым перистомом.
  — отличается наземными молодыми плодовыми телами, во внешний слой которых не врастают частицы опада, а также нечётко ограниченным перистомом.

Экология и ареал 
Произрастает на почве в хвойных и лиственных (буковых) лесах, с хорошо дренированной почвой.

Редкий на протяжении всего ареала вид. Внесён в Красные книги Австрии, Болгарии, Дании, Латвии, Нидерландов, Польши.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
  ISBN 82-90724-05-5.
 

Звездовиковые
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Грибы Австралии
Несъедобные грибы